Ді́тмар Дат (;  3 квітня 1970, Райнфельден) — німецький письменник, журналіст і перекладач, автор романів, оповідань, віршів, п'єс.

Біографія 
Дітмар Дат народився 1970 року в Райнфельдені, земля Баден-Вюртемберг. Виріс у містечку Шопфгайм, де й навчався в гімназії. Після альтернативної військової служби встипив до Фрайбурзького університету, де вивчав літературознавство і фізику.

З 1990 року публікується в німецьких і зарубіжних газетах і журналах. З 1998 до 2000 року Дат був головним редактором журналу Шпекс (Spex), з 2001 до 2007 року працював редактором фейлетону газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Дітмар Дат живе у Фрайбурзі.

Творчість 
Перші книги Дат вийшли в середині 1990-х років в невеликих видавництвах. Після 2005 року низка його книжок була опублікована в авторитетному видавництві «Зуркамп». 2008 року його роман «Скасування видів» увійшов до короткого списку Німецької книжкової премії. В своїх романах Дат розробляє автобіографічні сюжети, герої його романів часто мають алітераційно подібні з автором імена: Давід Далек, Мартін Мар тощо, вони походять з провінційних містечок у Бадені й працюють в редакціях газет або журналів.

Окремі твори Дата перекладено англійською і грецькою мовами.

Твори

Романи, оповідання 
 Кордула вб'є тебе / Cordula killt Dich! oder Wir sind doch nicht Nemesis von jedem Pfeifenheini. Roman der Auferstehung. Verbrecher Verlag, Berlin 1995, ISBN 3-9804471-0-3.
 Честь зграї / Die Ehre des Rudels. Horrornovelle. Maas, Berlin 1996, ISBN 3-929010-34-8.
 Charonia Tritonis. Ein Konzert, Dumme bitte wegbleiben. Erzählung. SuKuLTuR Verlag, Berlin 1997, ISBN 3-937737-03-0 (= «Schöner Lesen» Nr. 3)
 Деревна жаба Малінковського / Der Minkowski-Baumfrosch. Fortsetzungsroman in 12 Kapiteln. De-Bug, Berlin 2000.[15]
 Skye Boat Song. Roman. Verbrecher Verlag, Berlin 2000.
 На сліпому березі / Am blinden Ufer. Eine Geschichte vom Strand und aus den Schnitten. Roman. Verbrecher Verlag, Berlin 2000.
 Фонон або держава без назви / Phonon oder Staat ohne Namen. Roman. Edition Pfadintegral im Verbrecher Verlag, Berlin 2001.
 Сестра Північ / mit Barbara Kirchner: Schwester Mitternacht. Roman. Verbrecher Verlag, Berlin 2002.
 Ціна / Ein Preis. Halbvergessene Geschichte aus der Wahrheit. (= Schöner Lesen. Nr. 18). SuKuLTuR Verlag, Berlin 2003.
 Назавжди мед / Für immer in Honig. Roman, illustriert von Daniela Burger, Implex, Berlin 2005, ISBN 3-937148-01-9 (erste Fassung, 971 Seiten), 2., überarbeitete Auflage, Verbrecher Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-940426-02-4 (1035 Seiten).
 Солено-білі водорості / Die salzweißen Augen. Vierzehn Briefe über Drastik und Deutlichkeit. Suhrkamp, Frankfurt 2005.
 Dirac. Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2006.
 Збройна погода / Waffenwetter. Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007.
 Заховане сузір'я / Das versteckte Sternbild. Roman (als David Dalek). Shayol Verlag, Berlin 2007.
 Скасування видів / Die Abschaffung der Arten. Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008. — науково-фантастичний роман
 Вона спить / Sie schläft. Filmroman Edition Phantasia, 2009.
 Повне зібрання віршів. Роман / Sämmtliche Gedichte. Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2009.
 Німеччина закривається / Deutschland macht dicht. Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-518-42163-5.
 Залізні миші / Eisenmäuse. Ein verschlüsselter Sittenspiegel. Hablizel, Lohmar 2010.
 Маленька поліція в снігу / Kleine Polizei im Schnee. Erzählungen. Verbrecher Verlag, Berlin 2012.
 Ніч пульсарів / Pulsarnacht. Roman. Heyne, München 2012, ISBN 978-3-453-31406-1.
 Feldeváye. Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-518-46510-3.
 Німецький демократичний рахунок / Deutsche Demokratische Rechnung. Eine Liebeserzählung. Roman. Eulenspiegel Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-359-02471-2.
 Венера перемагає / Venus siegt. Roman. Hablizel Verlag, Lohmar 2015, ISBN 978-3-941978-18-8. Eine gegenüber der Erstveröffentlichung von 2015 überarbeitete und um 150 *Seiten erweiterte Version erschien bei Fischer Tor, Frankfurt 2016, ISBN 978-3-596-29658-3.
 На жаль, я мертвий / Leider bin ich tot. Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-518-46654-4.
 Поріз на Сонці / Der Schnitt durch die Sonne. Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2017, ISBN 978-3-10-397306-8.

П'єси 
 Waffenwetter. UA 17. April 2009, Nationaltheater Mannheim
 Die Abschaffung der Arten. UA 8. November 2009, Deutsches Theater Berlin[16]
 Annika. Spiel für fünf Menschen, UA Februar 2011, Schauspiel Frankfurt, Frankfurter Positionen 2011
 Sie schläft. UA 12. März 2011, Zimmertheater Tübingen[17]
 Regina Oder Die Eichhörnchenküsse, UA 22. September 2011, Nationaltheater Mannheim[18]

Графічний роман 
 mit Oliver Scheibler: Mensch wie Gras Wie. Graphic Novel. Verbrecher Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-943167-76-4.

Есе, Нонфікшн, Журналістика 
 Schöner rechnen. Die Zukunft der Computer. Berliner Taschenbuch btb, Berlin 2002.
 Höhenrausch. Die Mathematik des XX. Jahrhunderts in zwanzig Gehirnen. Die andere Bibliothek, Eichborn Verlag, Frankfurt 2003
 Sie ist wach. Über ein Mädchen das hilft, schützt und rettet. Implex, Berlin 2003[19]
 Heute keine Konferenz. Texte für die Zeitung. Suhrkamp, Frankfurt 2007. (edition suhrkamp)
 mit Daniela Burger: The Shramps. Implex — Verbrecher Verlag, Berlin 2007.
 Maschinenwinter. Wissen, Technik, Sozialismus. Eine Streitschrift. Suhrkamp, Frankfurt 2008 (edition unseld)
 Rosa Luxemburg. Suhrkamp, Frankfurt 2010, ISBN 978-3-518-18235-2.
 Das Ende der Gleichungen? Ein Dialog mit Dietmar Dath und Stephen Wolfram. Edition Unseld. Suhrkamp, Frankfurt 2011, ISBN 978-3-518-26015-9.
 mit Martin Hatzius: Alles fragen, nichts fürchten. Das neue Berlin, Berlin 2011, ISBN 978-3-360-02125-0.
 Mädchenschönschriftaufgabe. Documenta 13 (= 100 Notizen — 100 Gedanken. 36). Hatje Cantz, Ostfildern 2011, ISBN 978-3-7757-2885-0.
 mit Barbara Kirchner: Der Implex. Sozialer Fortschritt: Geschichte und Idee. Suhrkamp, Berlin 2012, ISBN 978-3-518-42264-9.
 Lost. Diaphanes, Zürich 2012, ISBN 978-3-03734-233-6.
 mit Heike Aumüller: Verbotene Verbesserungen. Starfruit Publ., Nürnberg 2012, ISBN 978-3-922895-23-7.
 mit Swantje Karich: Lichtmächte. Diaphanes, Zürich 2013, ISBN 978-3-03734-235-0.
 Klassenkampf im Dunkeln: Zehn zeitgemäße sozialistische Übungen. Konkret Texte 65. Konkret Verlag KVV, Hamburg 2014, ISBN 978-3-930786-74-9.
 Superhelden. Reclam, Leipzig 2016, ISBN 978-3-15-020420-7.
 Karl Marx. Reclam, Leipzig 2018, ISBN 978-3-15-020454-2.

Поезія 
 Gott ruft zurück. Gedichte. Leipzig: Connewitzer Verlagsbuchhandlung 2011.

Примітки

Посилання 
 
 Profil und Beitragsliste von Dietmar Dath bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung  
  

Німецькі прозаїки
Німецькі драматурги
Німецькі перекладачі
Німецькі есеїсти
Німецькі журналісти
Наукові фантасти Німеччини
Німецькомовні письменники-фантасти